

Patronyme 
Coquatrix est un nom de famille français ; il est surtout présent en Normandie, principalement en Seine-Maritime. Il est notamment porté par : 

 Bruno Coquatrix (1910–1979), directeur de salle de spectacle ; 
 Paulette Coquatrix (1916-2018), costumière française de théâtre et de cinéma, épouse du précédent. 

Sa variante Cocatrix est également présent en Seine-Maritime, mais aussi dans les Hauts-de-France, principalement dans la Somme et dans le Pas-de-Calais.

Article connexe 
 Cocatrix

Liens externes 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand